Ferida, com a dany en el cos d'una persona o animal;
 La ferida lluminosa, obra teatral de Josep Maria de Sagarra (1954)
  Ferida (Damage), pel·lícula francesa dirigida per Louis Malle de 1992.